Llista dels 557 municipis del departament francès de la Dordonya (24).

 
Dordonya